Pavona (Albano Laziale), een plaats in de Italiaanse gemeente Albano Laziale
Pavona (geslacht), een geslacht van koralen uit de klasse van de Anthozoa